«All the Right Reasons» — п'ятий студійний альбом канадського гурту «Nickelback». Випущений 4 жовтня 2005 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Музичні альбоми 2005
Альбоми Nickelback
Англомовні музичні альбоми